Нижница — топоним и гидроним в России:

 Нижница — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Нижница — река в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Нижница — река в Мошенском районе Новгородской области.